Partit Radical Democràtic de Suïssa (del nom en francès Parti Libéral-Radical), partit polític de Suïssa
 Partit Liberal Reformista, partit polític de Romania
 People's Liberation and Resistance, grup armat fictici que protagonitza el joc Battlefield 3